Bilje ima več pomenov:
 Bilje - verski obred
 Bilje - rastlina
 Bilje - naselje v občini Miren - Kostanjevica
 Bilje, Osiješko-baranjska županija